

Топоніми 
Кітаджіма (Токушіма)

Персоналії 
Кітаджіма — японське прізвище.
Кітаджіма Косуке